Osoby o nazwisku Turkiewicz:

 Leoncjusz (Turkiewicz)
 Jarosław Turkiewicz
 Anna Turkiewicz-Jabłczyńska
 Witold Turkiewicz
 Sophia Turkiewicz
 Zygmunt Turkiewicz
 Michał Turkiewicz
 Paweł Turkiewicz
 Ola Turkiewicz
 Jan Turkiewicz – fizyk jądrowy